Rivierlandschap (term), een rivier en haar karakteristieke aanliggende landschap dat is gevormd door fluviatiele processen

Nederlands landschapstype 
 Rivierenlandschap, een Nederlands landschapstype (doorverwijzing naar het kopje 'Rivierenlandschap' in het artikel 'Nederlandse landschappen')

Schilderijen 
 Rivierlandschap (Jacob Gerritsz. van Bemmel), een schilderij van Jacob Gerritsz. van Bemmel
 Rivierlandschap met een veerboot, een schilderij van Salomon van Ruysdael
 Rivierlandschap met everzwijnjacht, een schilderij van Joos de Momper
 Rivierlandschap met ruïne, een schilderij van Wijnand Nuijen
 Rivierlandschap met ruiters, een schilderij van Aelbert Cuyp

Zie ook 
 Regionaal Landschap Rivierenland, een Regionaal Landschap in de provincie Antwerpen
 Waterschap Rivierenland (Nederland), een waterschap in de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant
 Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van gemeenten in de provincie Gelderland
 Nationaal Landschap Rivierengebied, een Nationaal Landschap waarin het rivierlandschap dominant en beeldbepalend is
 Rivierengebied, een gebied in Midden-Nederland waar het rivierlandschap voorkomt